Эссенциальная фруктозурия — редкий, рецессивно наследуемый дефект углеводного обмена. Заболевание связано с недостаточным синтезом фруктокиназы в печени и других тканях. Встречаемость заболевания оценивается на уровне около 1 случая на 130 тысяч человек.

Другая тяжёлая форма фруктозурии обусловлена недостаточным образованием фруктозо-1-фосфатальдолазы и снижением синтеза фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы.

Исследуется с 1930-х годов.

Примечания

Ссылки 
 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=en&Expert=2056
 http://omim.org/entry/229800

Э
Эндокринные заболевания